Sidekick (algemeen) - iemand die ondergeschikt is aan degene die vergezeld wordt.
Copresentator, assistenten van radio-dj's, copresentatoren van televisieprogramma's en medewerkers van de hoofdpersoon in theater of film

Sidekick (televisieserie), een Canadese animatieserie
Sidekicks, een Amerikaanse speelfilm uit 1992